Lunas puede referirse a: 

 El plural de luna, referido a cualquier satélite natural.
 Lunas también puede referirse a las distintas fases de la Luna.
 Lunas, comuna francesa situada en Dordoña.
 Lunas, comuna francesa situada en Hérault.
 Lunas, cantón de Francia.
 Lunas (Lucybell), una canción de Lucybell.